Дом Зохраббекова — здание XIX века, принадлежавшее представителю знатного шушинского рода Зохраббековых, Аббасгулу беку Зохраббекову.

История 
Владельцем дома был купец второй гильдии в Российской империи Аббасгулу бек Зохраббеков (родился в 1868 году в Шуше). Строительство дома было начато при его отце, Али-Акпер беке Зохраббекове. После кончины отца Аббасгулу бек завершил строительство. Огромная и широкая застеклённая веранда (шушебенд) дома была полностью украшена античными рисунками. На каждом этаже располагались зал на 200—250 человек, веранда, спальня, детская, паровая кухня, туалет, канализационные линии. К строительству были привлечены мастера из Ирана и Турции, однако архитектором был Кербалаи Сафихан Карабаги, выходец из Карабаха.

После советской оккупации дом Аббасгулу бека был конфискован, а сам он вместе с семьёй переехал в Баку. Впоследствии дом был переделан в художественную галерею.

Здание пострадало в 1992 годы, в период Первой карабахской воны.

Реальная информация о владельцах Особняка Зохраббековых в Шуше.

Фотогалерея

См. также 
 Дом Хуршидбану Натаван
 Дом Узеира Гаджибекова
 Дом Бюль-Бюля

Примечания

Ссылки 

 Воспоминания дочери Аббасгулу бека Марьям Зограббековой о доме // 1newsTV

Памятники архитектуры Азербайджана
Здания и сооружения Шуши